Mon beau sapin (O Tannenbaum), chant de Noël d’origine allemande, adapté en français en 1856 ;
 Mon Beau Sapin (The Old Man & the Tree), dixième épisode de la saison 5 de Modern Family diffusé en 2013 ;
 Mon Beau sapin (Merry Super Fun Christmas), neuvième épisode de la série américaine Super Fun Night diffusé en 2013.

Voir aussi
 Mes beaux sapins (Christmas Trees), septième  épisode de la saison 5 de Malcolm diffusé en 2003.